

Sigle 
 Sample and Hold Amplifier – Amplificatore sample and hold, dispositivo elettronico per il campionamento
 Scriptores Historiae Augustae – la raccolta di fonti sugli imperatori romani dopo Domiziano
 Secure Hash Algorithm – una famiglia di algoritmi utilizzati tra l'altro per la generazione di firme digitali

Codici 
 SHA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Shanghai Hongqiao, Shanghai, Cina
 sha – codice ISO 639-3 della lingua shall-zwall

Musica 
 Sha – cantante tedesca

Personaggi fittizi
Sha – creature dell'universo di Warcraft

Sport 
 SHA – nelle statistiche del baseball, battute di sacrificio subite (sacrifice hits allowed)

Altro 
 SHA – targa automobilistica del Circondario di Schwäbisch Hall (Germania)
 sha – traslitterazione della lettera cirillica Ш